Missão — iniciativas religiosas destinadas a propagarem os princípios do Cristianismo entre os povos não monoteístas
Missões populares — pastoral social missionária católica
Região das Missões — região turística do Rio Grande do Sul, Brasil